Ljubno lahko pomeni:
 Ljubno ob Savinji v Občini Ljubno
 Ljubno v Občini Radovljica
 Občina Ljubno 

Naselja v Sloveniji